Antonio Pujia – presbitero, teologo e storico italiano
 Carmelo Pujia – arcivescovo cattolico italiano
 Carmelo Pujia – politico italiano
 Francesco Pujia – magistrato e politico italiano